Форони — фамилия. Известные носители:
 Форони, Доменико
 Форони, Якопо